Дауд-паша

 Дауд-паша (XVII век) — великий визирь Османской империи
 Дауд-паша (1767—1851) — последний мамлюкский правитель Ирака в 1817-31
 Дауд-паша (1816—73) — губернатор Ливана